Маскировка:
 Маскировка — другое название мимикрии.
 Маскировка — термин в военном деле.
 Маскировка — применение в аналитической химии.
 Маскировка — название поискового спама, применение в информатике. 
 «Маскировка» — повесть Ю. Алешковского, 1978, изд. 1980